Василий Раковский:
 Раковский, Василий Михайлович (1925—2010) — Герой Социалистического Труда.
 Раковский, Василий Степанович (1898—1978) — советский военный деятель, генерал-майор.